Henriettenhof ist der Name folgender Orte:

in Deutschland
 ein Ortsteil der Gemeinde Grömitz, in Schleswig-Holstein
 ein Gemeindeteil im Ortsteil Crussow, in Brandenburg
 ein Gemeindeteil im Ortsteil Genschmar, in Brandenburg
 ein Wohnplatz der Stadt Angermünde, in Brandenburg

in Polen
 Henriettenhof im Kreis Belgard-Schivelbein, Pommern, seit 1945: Sławkowo (Sławoborze) in der Woiwodschaft Westpommern
 Henriettenhof im Kreis Birnbaum, Wartheland, seit 1945: Jenatkowo (Międzychód) in der Woiwodschaft Großpolen
 Henriettenhof im Kreis Mogilno, Wartheland, seit 1945: Jetanowo (Janikowo) in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Henriettenhof im Kreis Mohrungen, Ostpreußen, seit 1945: Miejski Dwór (Miłakowo) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Henriettenhof im Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Szafranki (Ostróda) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Henriettenhof im Kreis Rastenburg, Ostpreußen, seit 1945: Chmielnik (Korsze) in der Woiwodschaft Ermland-Masuren

in Russland:
 Henriettenhof im Kreis Preußisch Eylau, Ostpreußen: das Guts- und Amtsdorf wurde 1928 in die Stadt Preußisch Eylau (heute russisch: Bagrationowsk) eingemeindet und existiert heute nicht mehr